Булун () — село в Амгинском улусе Якутии России. Входит в состав Майского наслега.
Население  чел. () .

География 
Село расположено на юго-востоке Центральной Якутии, на правом берегу реки Амга. Одна улица — ул. Имени Целинников.

Расстояние до улусного центра — села Амга — 41 км, до центра наслега — с. Покровка — 14 км.

История 
Постановлением Президиума Верховного Совета Республики Саха (Якутия) от 16 июня 1992 года № 1020-ХII Булун включён в учётные данные административно-территориального деления Якутии 

Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село вошло в образованное муниципальное образование Майский наслег.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года проживал один человек, мужчина, женщин не зафиксировано (100 и 0 % соответственно).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 50 % от общей численности населения в 8 чел..

Инфраструктура 
Было развито сельское хозяйство.

Транспорт 
Автотранспортное сообщение.

Примечания

Ссылки 
 	
 

Населённые пункты Амгинского улуса
Населённые пункты на реке Амга